Yagüe puede referirse a:

Personas 
 Juan Yagüe, oficial español de la Guerra Civil.
 Yagüe de Salas, escritor español del Siglo de Oro.

Otros 
 Yagüe, barrio de la ciudad de Logroño, capital de La Rioja (España).
 Yagüe Club de Fútbol, club de Logroño.
 San Leonardo de Yagüe, municipio español en la provincia de Soria.
 Hospital General Yagüe, centro hospitalario en la ciudad de Burgos.
 Barriada Juan Yagüe, barrio de la ciudad de Burgos (España).